Masang (plaats), een plaats in Indonesië waar op 22 januari 1824 een vredesverbond werd gesloten tussen het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en de padri's
Masang-broers, negen geesten die de macht hadden in de legendarische geschiedenis van Tibet